Schonz steht für:
 Klaus Schonz (1940–2003), deutscher Fußballspieler
 Schonz, 1943–1945 Name der polnischen Stadt Książ Wielkopolski in der Woiwodschaft Großpolen